Хорме́йстер (от хор и  — мастер, начальник; нем. эквивалент Chorleiter) — руководитель хора, хоровой дирижёр. Хормейстер управляет (дирижирует) хором при разучивании новых, репетировании и исполнении новых и старых хоровых партий. Художественный руководитель хорового коллектива, на которого, помимо дирижёрских, возложены обязанности обеспечения художественного уровня творческой деятельности хора обеспечения называется главным хормейстером.

До середины XIX века руководство хором — составная часть деятельности головщика, регента, кантора, капельмейстера. Близкие к функциям хормейстера обязанности во французских певческих школах и церквях выполнял руководитель капеллы (). Появление хормейстера связано с процессом развития музыкального исполнительства, выделением светского хорового искусства в самостоятельную область, разделением сфер музыкально-исполнительской и музыкально-педагогической деятельности.

В Российской империи до Октябрьской социалистической революции 1917 года подготовка хоровых дирижёров (регентов, учителей школьного пения) была сосредоточена в двух профессиональных музыкальных учебных заведениях: Придворной певческой капелле в Санкт-Петербурге (Регентские классы; см. Ленинградская академическая капелла) и Московском синодальном училище церковного пения.

Сейчас в России подготовка хормейстеров осуществляется на дирижёрско-хоровых отделениях и кафедрах музыкальных, музыкально-педагогических, педагогических вузов и училищ, институтов искусств и культуры.

См. также 
 Хор
 Дирижёр
 Регент (дирижёр)
 Хейрономия

Источники 

Хоровое пение
Музыкальные профессии